Simonne Mathieu e Elizabeth Ryan hanno battuto in finale Helen Jacobs e Sarah Palfrey 3-6, 6-4, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabelloni

Internazionali di Francia 1934